Lahovary este un nume de familie românesc purtat de membrii unei familii boierești.

Membri notabili ai familiei

Iacob Lahovary, politician care a îndeplinit funcțiile de ministru de război și ministru al afacerilor externe al Regatului României
Ioan Lahovary, politician care a îndeplinit funcția de ministru al afacerilor externe al Regatului României
Alexandru Lahovary, politician care a îndeplinit funcțiile de ministru al justiției, ministru al agriculturii, industriei, comerțului și domeniilor, ministru al lucrărilor publice și ministru al afacerilor externe al Regatului României
Nicolae Lahovary, antropolog și diplomat care a fost ministru plenipotențiar în Albania și Elveția
Marthe Lucie Lahovary, prințesă, scriitoare și fiica lui Ioan Lahovary

Legături externe 
Arborele genealogic al familiei Lahovary

Nume de familie românești